Il existe deux batailles de La Rochelle :

 Bataille de La Rochelle (1372) ;
 Bataille de La Rochelle (1419).

Voir aussi